zúgó, vízesés
Zúgó (Szlovákia), település Szlovákiában
Zúgó (Ukrajna), település Ukrajnában